!Liste D
Krater auf dem Mars/D